Димитър Константинов Паунчев или Паунчов, известен и с гръцката форма на името си Димитрис К. Пагонидис, е български търговец и общественик, деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в големия български македонски град Охрид, тогава в Османската империя, в известния български род Паунчеви. Занимава се с търговия с кожи в Цариград. Поддържа връзки с Димитър Миладинов. В края на 1853 година е заточен в Света Гора заедно със Сотир Кецкаров и двама ресенци по искането на гръцката патриаршия заради демонстрация срещу митрополит Дионисий. Освободен е в 1854 година по настояване на нахлулите на Света гора гръцки въстаници.

По-късно Димитър Паунчев се установява като търговец в Солун. Участва в създаването на Солунската българска община на 8 февруари 1868 година и е избран за неин съветник. След известно прекъсване на дейността на общината, при възстановяването ѝ в края на август или началото на септември 1869 година е избран за неин председател. Братя Паунчеви водят интензивна кореспонденция с Кузман Шапкарев в Кукуш и подпомагат просветната му дейност.  

На 12 януари 1871 година Паунчев изпраща писмо в защита на българщината до църковно-народния събор в Цариград, написано на охридски говор с гръцки букви, тъй като, когато той се учил в училище, фанариотите били махнали българските букви с надеждата да погубят българската народност. Доказва, че всеки народ трябва да има свое духовенство и книжнина и иска да се забрани на държавните чиновници да пречат на българския напредък, както  и по-скоро да бъдат изпратени български владици в македонските епархии. При откриването на българския параклис в Солун на 20 юли 1873 година Паунчев заедно с Насте Стоянов, Петър Шумков и устабаши Георги Стоянов от Връбница става негов настоятел и пише похвална дописка във вестник „Право“.

Дейността на Димитър Паунчев се характеризира в книгата на патриарх Кирил Български така: „Д. Паунчев, Насте Стоянов и П. Шумков бяха видни екзархийски дейци и то от самото начало на църковно-народния подем в Македония. Те имаха големи заслуги за екзархийското дело и то през най-напрегнатите и опасни времена. Те бяха понесли големи загуби.“

Родословие

Бележки 

Паунчеви
Български търговци
Български общественици от Македония
Родени в Охрид
Членове на Солунската българска община
Солунчани